

Antroponimi 
Bruni è una variante del cognome di lingua italiana Bruno

Persone 

 Alberto Bruni Tedeschi (1915-1996) – imprenditore e compositore tedesco
 Francesco Caletti-Bruni, alias Francesco Cavalli (1602-1676), compositore del Seicento
 Nicola Bruni Grimaldi (1819-1893), politico italiano
 Valeria Bruni Tedeschi (1964), attrice e regista italiana

Altro 
 'Ndrina Bruni – 'ndrina di Cosenza
 Bruni (Texas) – census-designated place (CDP) della contea di Webb, nel Texas
 Ornella Bruni, personaggio della soap opera Un posto al sole
 Palazzo Bruni – palazzo storico di Cerignola. 
 Viola Bruni, personaggio della soap opera Un posto al sole

Pagine correlate 
 Bruny
 Brunetti
 Brunetta
 Brunetto
 Brunini